Der findes flere personer med navnet Mette Rosenkrantz.

 Mette Rosenkrantz (død 1503) – datter af Erik Ottesen Rosenkrantz og Sophie Henriksdatter Gyldenstierne og gift med Eskil Gøye
 Mette Rosenkrantz (ca. 1533 - 1588) – en af Danmarks rigeste adelskvinder.
 Mette Rosenkrantz (1600-44) – datter af den lærde Holger Rosenkrantz og hustru til kansleren Christen Thomesen Sehested.
 Mette Rosenkrantz (f. 1632) (1632-65), datter af Palle Rosenkrantz til Krenkerup og hustru til Erik Rosenkrantz til Rosenholm.
 Mette Rosenkrantz (1646-1730) - gift Ramer, dansk adelsdame
 Mette Amalie Rosenkrantz (1706-1755), gift von Barner, dansk adelsdame.

Mette